Габриэ́ла Кая́нова (; ) — словацкая кёрлингистка.

В составе женской сборной Словакии участник восьми  (лучший результат — тринадцатое место в ). В составе смешанной сборной Словакии участник  (заняли двадцатое место) и четырёх  (лучший результат — девятое место в  и ). В составе смешанной парной сборной Словакии участник трёх  (лучший результат — восемнадцатое место в ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
  (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Словакии